Savezni ured za vojnu zaštitnu službu (njem.:Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst, BAMAD), njemačka središnja vojna obavještajna agencija koja služi sigurnosno-obavještajnom radu njemačkih oružanih snaga Bundeswehra
 MAD (programski jezik)